Through the Looking-Glass, een boek van Lewis Carroll uit 1871, in het Nederlands uitgebracht als Alice in Spiegelland
 Through the Looking Glass (Shadowland), album van Shadowland uit 1994
 Through the Looking Glass (Toto), album van Toto uit 2002
 Through the Looking Glass (Di-rect), nummer van Di-rect uit 2022